O'Neill se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Patton O'Neill
 Hugh Thomas O'Neill